Foreign Intrigue – serie televisiva statunitense degli anni 1950
Spionaggio internazionale (Foreign Intrigue) – film del 1956 diretto da Sheldon Reynolds
Foreign Intrigue – album di Tony Williams del 1985